Il Gruppo Mondiale II 2020 è il terzo livello della Coppa Davis 2020. La competizione si divide in due turni, nel primo turno (play-off) si affrontano 24 nazioni, al termine degli incontri le 12 vincitrici affronteranno nel turno principale le perdenti dei play-off del Gruppo Mondiale I 2020 per decretare le promozioni all'edizione successiva. Le 12 perdenti invece dei play-off retrocederanno nei rispettivi Gruppi III 2021.

Play-off

Squadre partecipanti 

Teste di serie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non teste di serie

Sommario

Risultati

Lettonia vs. Egitto

Paraguay vs. Sri Lanka

Marocco vs. Vietnam

Indonesia vs. Kenya

Guatemala vs. Tunisia

Costa Rica vs. Bulgaria

Polonia vs. Hong Kong

Zimbabwe vs. Siria

Filippine vs. Grecia

Danimarca vs. Porto Rico

El Salvador vs. Giamaica

Georgia vs. Estonia

Turno principale

Squadre partecipanti 

Teste di serie
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Non teste di serie

Sommario

Risultati

vs.

Bulgaria vs. Messico

vs.

Polonia vs. El Salvador

Note

Collegamenti esterni